Le temps ne fait rien à l'affaire peut faire référence à :
 Le temps ne fait rien à l'affaire, album de Georges Brassens ;
 Le temps ne fait rien à l'affaire, chanson de Georges Brassens ;
 Le temps ne fait rien à l'affaire, coffret d'albums de Georges Brassens.